Dickson kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Dickson (Oklahoma)
Dickson (Tennessee)